Název Křekovice má více sídel:
 Křekovice (Čistá), část obce Čistá v okrese Rakovník
 Křekovice (Šebířov), část obce Šebířov v okrese Tábor
 Křekovice (okres Svitavy) zaniklá osada v okrese Svitavy

Reference